Puiga és un llogaret d'Estònia a la mena de municipi de Võru, que pertany al Comtat de Võru.

Enllaços externs 
 Classificació de les unitats administratives i dels assentaments estonians 2012v

Mena de Võru